Хвостов, Дмитрий:
 Хвостов, Дмитрий Григорьевич (род. 1989) — российский баскетболист.
 Хвостов, Дмитрий Иванович (1757—1835) — граф; поэт-классицист, адресат многочисленных эпиграмм 1820-х годов.